CSW (voetbalclub) (Combinatie Sportclub Wilnis), is een Nederlandse voetbalclub.
 De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW)
 Commission for the Status of Women
 De bestandsextensie .CSW, wat staat voor Compressed Square Wave.